Matt Ellis (né le  à Welland dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Il commença sa carrière dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec les St. Michael's Majors de Toronto en 1998. Il signe en 2002 avec les Red Wings de Détroit de la Ligue nationale de hockey pour rejoindre l'équipe affiliée des Storm de Toledo en East Coast Hockey League puis les Griffins de Grand Rapids en Ligue américaine de hockey.

Capitaine de Grand Rapids, il monte de temps en temps en équipe première lors de la saison 2006-2007. Le , alors soumis au ballotage par Détroit, il est réclamé par les Kings de Los Angeles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO || 47 || 10 || 8 || 18 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO || 59 || 15 || 20 || 35 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO || 68 || 21 || 24 || 45 || 19 || 18 || 4 || 8 || 12 || 6
|-
| 2001-2002 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO || 66 || 38 || 51 || 89 || 20 || 15 || 8 || 6 || 14 || 6
|-
| 2002-2003 || Storm de Toledo || ECHL || 71 || 27 || 32 || 59 || 34 || 7 || 3 || 5 || 8 || 0
|-
| 2003-2004 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 64 || 5 || 10 || 15 || 23 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2004-2005 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 79 || 18 || 23 || 41 || 59 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 74 || 20 || 28 || 48 || 61 || 16 || 4 || 1 || 5 || 20
|-
| 2006-2007 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 65 || 26 || 23 || 49 || 44 || 7 || 4 || 3 || 7 || 4
|-
| 2006-2007 || Red Wings de Détroit || LNH || 16 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || - 
|-
| 2007-2008 || Red Wings de Détroit || LNH || 35 || 2 || 4 || 6 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Kings de Los Angeles || LNH || 19 || 1 || 1 || 2 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Pirates de Portland || LAH || 12 || 2 || 2 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|- 
| 2008-2009 || Sabres de Buffalo || LNH || 45 || 7 || 5 || 12 || 12 || - || - || - || - || -
|- 
| 2009-2010 || Sabres de Buffalo || LNH || 72 || 3 || 10 || 13 || 12 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 
|- 
| 2010-2011 || Pirates de Portland || LAH || 52 || 10 || 21 || 31 || 12 || 11 || 1 || 5 || 6 || 4 
|-
| 2010-2011 || Sabres de Buffalo || LNH || 14 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Sabres de Buffalo || LNH || 60 || 3 || 5 || 8 || 25 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Sabres de Buffalo || LNH || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Americans de Rochester || LAH || 32|| 7|| 5|| 12|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014|| Americans de Rochester || LAH || 25 || 5 || 5 || 10 || 10 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014|| Sabres de Buffalo || LNH || 50 || 4 || 2 || 6 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || Americans de Rochester || LNH || 38 || 7 || 6 || 13 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Sabres de Buffalo || LNH || 39 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Americans de Rochester || LAH || 58 || 6 || 6 || 12 || 6 || - || - || - || - || -

| 356 || 21 || 28 || 49 || 89 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0

Références 

Naissance en août 1981
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Americans de Rochester
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché